Il singolare del torneo di tennis Munich WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Frew McMillan che ha battuto in finale Niki Pilic 5-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (secondo turno)
 Tom Okker (primo turno, ritiro)
 Tom Gorman (secondo turno)
 Cliff Drysdale (primo turno)

 Tony Roche (semifinali)
 Niki Pilic (finale)
 John Alexander (primo turno)
 Marty Riessen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Munich WCT 1974